Руслан Артурович Теверов (; ) — белорусский футболист, нападающий казахстанского клуба «Жетысу».

Клубная карьера 
Начинал карьеру в «Витебске», где выступал за дубль. После вылета команды в первую лигу по итогам сезона 2011 стал выступать за фарм-клуб «Витебск-2» во Второй лиге, стал там одним из основных игроков.

В 2013 году вместе с рядом других игроков «Витебска-2» перешёл в состав новополоцкого «Нафтана», где сначала выступал за дубль. В апреле 2014 года, перед самым началом чемпионата, был отдан в аренду «Городее». Сумел стать одним из основных игроков клуба Первой лиги, за сезон забил 4 гола.

В декабре 2014 по окончании срока аренды вернулся в «Нафтан». К сезону 2015 готовился уже в составе основной команды новополочан. 11 апреля 2015 дебютировал в Высшей лиге матче первого тура против «Минска», выйдя на замену на 64-й минуте.

В июле 2016 года подписал трёхлетний контракт с солигорским «Шахтёром». 31 июля дебютировал за новый клуб в матче против «Городеи».

В начале 2017 года не улетел с основным составом на зарубежные сборы, а остался в Белоруссии, тренируясь с дублем. В марте 2017 года был сдан в аренду в «Нафтан», где снова стал основным игроком. В июле 2017 года покинул новополоцкий клуб. «Шахтер» искал новые варианты аренды для Теверова, но в результате он остался в солигорской команде. Во второй половине сезона 2017 играл преимущественно в дубле, выйдя трижды на замену в основном составе.

В январе 2018 года на правах аренды он стал игроком «Витебска». В составе витебской команды он прочно выходил на поле. В декабре вернулся из аренды в «Шахтёр». В январе 2019 года он начал подготовку к новому сезону в дубле «Шахтера», но позже стало известно, что нападающий перейдет в «Витебск» на постоянной основе. 

Сезон 2019 практически полностью пропустил из-за травм, в 2020 году вернулся в состав, преимущественно выходил на замену, в сезоне 2021 закрепился в основе и с 9 голами стал лучшим бомбардиром команды. В январе 2022 года продлил контракт с витебским клубом. В январе 2023 года футболист покинул клуб.

В феврале 2023 года появилась информация, что футболист продолжит карьеру в казахстанскому клубе «Жетысу». Вскоре футболист официально присоединился к казахстанскому клубу.

Международная карьера 
13 августа 2014 года дебютировал в молодёжной сборной Белоруссии в товарищеском матче против Молдавии.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Витебск-2»
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Городея»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Жетысу»